Fóssil de transição

Filmes
Land of the Lost (série) - lançado no Brasil como Elo Perdido
Land of the Lost (filme) - lançado no Brasil como O Elo Perdido
Man to Man - lançado no Brasil como O Elo Perdido

Veja também
Land of the Lost

Desambiguação